Милешево је насеље у општини Бечеј, у Јужнобачком округу, у Србији. Према попису из 2011. било је 909 становника.

Демографија 
У насељу Милешево живи 901 пунолетни становник, а просечна старост становништва износи 41,5 година (39,8 код мушкараца и 43,3 код жена). У насељу има 451 домаћинство, а просечан број чланова по домаћинству је 2,48.

Становништво у овом насељу веома је нехомогено, уз мађарску већину, а у последња четири пописа, примећен је пад у броју становника.

Референце

Спољашње везе 

 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Сателитска мапа (-{Wikimapia}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)
 План насеља на мапи (-{Mapquest}-)

Насељена места у Бечеју
Насељена места у Војводини
Википројект географија/Насеља у Србији